De Hont of Hont kan verwijzen naar:

Geografie
 De Honte, een oude naam voor de Westerschelde
 De Honte, het hiernaar genoemde ziekenhuis in Terneuzen
 Hont (comitaat), tot 1918 een comitaat in het Koninkrijk Hongarije; het gebied ligt nu grotendeels in het huidige Slowakije
 Hont (Hongarije), een dorp in Hongarije

Personen
 de familie De Hont, de eerste ambachtsheren van Noordgouwe
 Jan de Honte, die in 1283 hoogschout van 's-Hertogenbosch was
 de familie De Hont die aan het eind van 15e eeuw tot de patriciërs van Brussel gingen behoren
 Gerryt de Hont (?-1547), Nederlands componist
 Pieter de Hont (eigenlijk: d'Hont) (1917-1997), Nederlands beeldend kunstenaar
 Jan de Hont (1942-), Nederlands muzikant, of een van zijn eveneens als muzikant actieve broers Hans de Hont of Adri de Hont
 of personen met de familienaam D'Hondt

Zoölogie
 de Oudnederlandse schrijfwijze voor Hond

Eenheden
 De Hont, een oud-Nederlandse oppervlaktemaat